A Região Censitária de Aleutians West é uma das 11 regiões localizada no estado americano do Alasca que faz parte do Distrito não-organizado, portanto  não possui o poder de fornecer certos serviços públicos aos seus habitantes, que são fornecidos por distritos organizados e por condados. Como tal, não possui sede de distrito. Possui uma área de 36 562 km², uma população de 5 465 habitantes e uma densidade demográfica de cerca de 0,2 hab/km². Sua maior cidade é Unalaska.

Regiões administrativas do Alasca